Geografia:
 Diversos colls de la Vall de Boí:
 Coll Arenós (Comaltes)
 Coll Arenós (de Colieto)
 Coll de la Vall de Boí i Vilaller:
 Coll Arenós (Llubriqueto)